

События 
 
 Начало восстания Уильяма Уоллеса в Шотландии против английской оккупации. 11 сентября — разгром английской армии на Стерлингском мосту.
 8 января — Франческо Гримальди берёт Монако.
 Август — Эдуард I безуспешно вторгается во Фландрию.
 20 августа — битва при Фюрне: французы побеждают фламандцев.
 Канонизирован король Франции Людовик IX Святой
 Дож Пьетро Градениго осуществляет реформирование Большого Совета.
 Пожар в монастыре в Мельке.
 Вацлав II официально коронован королём Богемии.
 Подписание договора, по которому устанавливалась граница между Португальским и Кастильским королевствами в городе Алканьисес.
 Папа римский Бонифаций VIII подтвердил указ об наследовании престола Неаполитанского королевства Робертом Мудрым.
 Папа римский Бонифаций VIII объявил о создании королевства Сардинии и Корсики и отдал его арагонском королю Хайме II. Фактически острова остались под контролем Генуи и Пизы.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1297 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1297 году

См. также